On Your Toes peut désigner :
 , film américain muet de Fred C. Newmeyer, sorti en 1927 ;
 On Your Toes, comédie musicale américaine de Richard Rodgers, Lorenz Hart et George Abbott, créée à Broadway en 1936 ;
 On Your Toes, film musical américain de Ray Enright sorti en 1939, adaptation de la comédie musicale, dont le titre français est Sur les pointes ;
 , épisode de série télévisée de 1984.

Homonymie de titre